FK Liepājas Metalurgs var en fodboldklub fra den lettiske by Liepāja. I 2005 blev klubben den kun anden klub, der vandt det lettiske mesterskab siden ligaens start i 1991.

Klubbens historie kan føres tilbage til 1945, da der i Liepāja blev grundlagt to fodboldklubber – Daugava Liepāja og Dinamo Liepāja. Disse fusionerede i 1949 og tog navnet Sarkanais Metalurgs. Klubben skiftede flere gange navn, senest i 1997 til FK Liepājas Metalurgs. 
Efter 2013-sæsonen blev klubben opløst efter klubbens hovedsponsor Liepājas Metalurgs gik konkurs. Klubben blev herefter videreført som FK Liepāja, der blev grundlagt i 2014.

Titler
 Lettiske mesterskaber (2): 2005 og 2009
 Lettiske pokalturnering (9): 1946, 1947, 1948, 1953, 1954, 1955, 1963, 1964 og 2006

Eksterne henvisninger 

Fodboldklubber i Letland
Etableret i 1949
Ophørt i 2013